Blackville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blackville (Arkansas)
 Blackville (Georgia)
 Blackville (South Carolina)

in Kanada:
 Blackville (New Brunswick)
 Upper Blackville (New Brunswick)

Siehe auch:
 Blacksville